Леони́д Петро́вич Моисе́ев (род. 16 января 1948) — российский .

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР в 1971 году.

С 1973 г. работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР и МИД России и в дипломатических представительствах России в других странах мира. Владеет английским и китайским языками.
 1994—1997 гг. — первый заместитель директора Первого департамента Азии МИД России.
 1997—2001 гг. — директор Первого департамента Азии МИД России.
 С февраля 2000 г. — член коллегии МИД России.
 С 20 июля 2001 по 10 ноября 2005 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Республике Вануату и Республике Науру и в Республике Островов Фиджи.
 С 27 ноября 2006 по 14 сентября 2011 года — специальный представитель Президента Российской Федерации по делам Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Одновременно являлся руководителем делегации Российской Федерации по вопросам ШОС, Национальным Координатором ШОС от Российской Федерации.
 31 октября 2011 — 20 февраля 2015 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Сингапур.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (10 декабря 1995)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (17 сентября 1998)
 Чрезвычайный и полномочный посол (20 августа 2004)

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (4 марта 1998) — за большой вклад в проведение внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (15 января 2004) — за большой вклад в проведение внешнеполитического курса России и многолетнюю добросовестную работу
 Знак отличия «За безупречную службу» XXX лет (10 апреля 2008) — за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Благодарность Президента Российской Федерации (9 января 2010) — за большой вклад в обеспечение председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2008—2009 годах, подготовку заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и первого саммита БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) в Екатеринбурге в 2009 году

Примечания

Ссылки 
 Руководители загранучреждений МИД России

См. также 
 Специальные представители президента Российской Федерации
 Список послов Российской Федерации в Австралии и государствах Океании
 Список послов Российской Федерации в государствах Азии

Главы департаментов МИД России
Послы Российской Федерации в Австралии
Послы Российской Федерации в Вануату
Послы Российской Федерации в Науру
Послы Российской Федерации на Фиджи
Послы Российской Федерации в Сингапуре